Voyager kan syfta på:

Teknik
 Chrysler Voyager – en bilmodell tillverkad av Chrysler
Voyager (flyg) - det första flygplan som flög jorden runt utan bränslepåfyllning
 Voyagerprogrammet – som skickade ut rymdsonder i solsystemet 
Voyager 1
Voyager 2 
 Voyagerprogrammet (Mars) – föreslagen serie av rymdsonder till Mars

TV
 USS Voyager – rymdskeppet i TV-serien Star Trek: Voyager

Musik
 Voyager (musikalbum) – ett musikalbum av Mike Oldfield